Юсдаль (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Юсдаль — місто у Швеції, у лені Євлеборг.